Rietveldpaviljoen (Venetië), paviljoen uit 1954 ontworpen door Gerrit Rietveld voor de biënnale in Venetië
 Nederlands paviljoen (Auschwitz), tentoonstelling in Auschwitz over de Jodenvervolging in Nederland